Jazz Review steht für:

 Jazz Review, eine 1998 gegründete britische Jazzzeitschrift, ging in Jazz Journal International auf
 The Jazz Review, eine von 1958 bis 1961 bestehende US-amerikanische Jazzzeitschrift